Familie Brenninkmeijer, eigenaars C&A, investeringsmaatschappij Egeria
 Clemens Brenninkmeijer (1818-1902), marskramer, in 1841 oprichter van de firma C. & A. Brenninkmeijer te Sneek
 August Brenninkmeijer (1819-1892), marskramer, in 1841 oprichter van de firma C. & A. Brenninkmeijer te Sneek
 Leo Brenninkmeijer (1905-1966), Nederlands ondernemer, kleinzoon van Clemens
 Albert Brenninkmeijer (1974), aangetrouwd lid van de Nederlandse koninklijke familie 
 Albert Brennink (1924), eigenlijke naam Albert Franz Brenninkmeijer, Duits dichter, kunstschilder, musicus en Nederlands architect 
 Alex Brenninkmeijer (1951-2022), Nationale Ombudsman van Nederland
 Stephan Brenninkmeijer (1964), Nederlands filmregisseur
 Joris Brenninkmeijer (1969), Nederlands schaker 
 Jan Brenninkmeijer (1956), politicus, burgemeester van Waalre